TLR:

 TLR — Двухобъективная зеркальная камера
 TLR — Толл-подобные рецепторы